Жан-Пьер Гранжер (; ,  — , ) — французский художник-неоклассик. Портретист, исторический живописец, автор мифологических полотен и картин сакрального сюжета.

Биография 

Сын стекольщика. В возрасте шести лет стал барабанщиком французской гвардии. Позже брал уроки рисования и гравирования. Учился в студии живописи Жана-Батиста Реньо.

Четыре года спустя стал учеником Жака-Луи Давида.

В 1800 году выиграл первую Римскую премию за историческую картину «Антиох отправляет сына к Сципиону». Его однокурсник Жан Огюст Доминик Энгр, получивший вторую Римскую премию, обвинил Гранжера в том, что тот оказал влияние на жюри.

Будучи в Риме, Гранжер выполнял заказы Люсьена Бонапарта, младшего брата Наполеона, создавая зарисовки, эскизы и картины из коллекции древностей принца. Он также начал писать портрет жены Л. Бонапарта Александрины де Блешам, но, сочтя его неудачным, превратил в картину неизвестной придворной дамы. Этот портрет (сейчас в Лувре) доставил ему столько удовольствия, что он женился на модели Жанне-Катрин Делегль.

В 1812 году Гранжер вернулся в Париж и до самой смерти ежегодно выставлялся в Салоне, был награждён медалями в 1812, 1817 и 1820 годах.

Его дочь Элеонора Пальмира (1819—1874), известная пианистка, вышла замуж за писателя Поля Мериса.

Похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез.

Примечания

Ссылки 
 Jean-Pierre Granger
 Картины Гранжера
 Le peintre Jean-Pierre Granger [The painter Jean-Pierre Granger]

Художники-неоклассики
Художники Франции XIX века
Художники-портретисты Франции
Исторические художники Франции
Римская премия художникам
Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Ученики Жана-Батиста Реньо